Dinger peut faire référence à :

Patronyme 

 Fritz Dinger (1827-1904), peintre et graveur allemand ;
 Otto Dinger (1860-1928), peintre allemand.
 Klaus Dinger (1946-2008), auteur-compositeur allemand ;
 Thomas Dinger (1952-2002), batteur, chanteur et compositeur allemand.

Divers 
 Dinger, une mascotte de la ligue majeure de baseball.

Voir aussi